Balletti ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Balletti (1850–1938), italienischer Historiker
 Elena Balletti (1686–1771), italienische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Elio Balletti (* ?), italienischer Drehbuchautor